Die Virginia Slims of Oklahoma 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Oklahoma City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 24. Februar bis 2. März 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Oklahoma City